Dida Drăgan – cantante e paroliere rumena
 Giuseppe Costantino Dragan – imprenditore, saggista e accademico rumeno naturalizzato italiano
 Mircea Drăgan – regista e sceneggiatore rumeno